Кли́мова — женская форма русской фамилии 

 Известные носительницы 
 Климова, Александра Ивановна (1921—2005) — советская и белорусская актриса , педагог, общественный деятель.
 Климова, Анастасия Николаевна (род. 1994) — украинская футболистка.
 Климова, Галина Даниелевна (урождённая Златкина; род. 1947) — русская поэтесса и переводчик.
 
 
 Климова, Клавдия Васильевна (1924—1942) — советская партизанка-разведчица в годы Великой Отечественной войны
 Климова, Марина Владимировна (род. 1966) — советская и российская фигуристка.
 
 
 Климова, Оксана Анатольевна (род. 1992) — российская фигуристка.
 Климова, Ольга Владимировна (род. 1995) — белорусская гребчиха-каноистка.
 Климова, Рита (1931—1993) — чешский политик и экономист, посол Чехословакии в США, диссидентка.
 Климова, Фёкла Петровна (1927—2010) — учитель, почётный гражданин Анадыря. 
 Климова, Элишка (род. 1959) — чешская шахматистка, тренер.

Псевдоним 
 Маруся Климова (настоящее имя Татьяна Николаевна Кондратович; род. 1961) — писательница, переводчик.